Премия Американской ассоциации монтажёров за лучший монтаж полнометражного драматического фильма () — одна из ежегодных категорий, присуждаемых американской ассоциацией монтажёров, которая присуждается тем, кто, по мнению членов гильдии американской ассоциацией монтажёров, является лучшим монтажёром полнометражного драматического фильма за данный год.

До разделения в 2000 году драматические и комедийно/музыкальные фильмы входили в общую категорию.

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

См. также
 Премия BAFTA за лучший монтаж
 Премия «Оскар» за лучший монтаж
 Премия «Независимый дух» за лучший монтаж
 Премия «Выбор критиков» за лучший монтаж
 Премия Американской ассоциации монтажёров за лучший монтаж полнометражного комедийного или музыкального фильма

Примечания

Ссылки
 

Монтаж полнометражного драматического фильма